«Untouchable», es una canción escrita y grabada por el rapero y productor Eminem para su noveno álbum Revival.

Producción

Promoción

Historial de lanzamientos

Charts

Referencias 

Canciones de Eminem
Canciones de rap
Sencillos de Eminem
Sencillos de 2017
Canciones en inglés